O Campeonato Colombiano de Futebol de 1967 (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 20º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam uma fase de turno e returno. O clube vencedor e o vice campeão do torneio classificavam-se para a Copa Libertadores da América de 1968.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 1967